Saturday může být:
 Saturday (album, Ocean Colour Scene)
 “Saturday” (píseň, Basshunter)
 “Saturday” (píseň, Fall Out Boy)

Související články 
 „Saturday (Oooh! Ooooh!)“
 Sobota

Externí odkazy